Het onderdeel moguls voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 10 februari 2014 in het Rosa Choetor Extreme Park in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen Alexandre Bilodeau uit Canada prolongeerde zijn titel, hij werd hiermee de eerste freestyleskiër in de geschiedenis die zijn titel met succes wist te verdedigen.

Tijdschema

Uitslag

Kwalificatie 1 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale (overige deelnemers naar Kwalificatie 2)
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Kwalificatie 2 
 Q — Gekwalifceerd voor de finale
 Bib — Startnummer
 DNS — Niet gestart
 DNF — Niet gefinisht

Finale 1

Finale 2

Finale 3

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen moguls